Košutići (Višnjan), een plaats in de Kroatische gemeente Višnjan
 Košutići (Andrijevica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Andrijevica